Distretto di Santa Ana – distretto del Perù nella regione di Cusco
Distretto di Santa Ana – distretto del Perù nella regione di Huancavelica